est un genre éteint et fossile de coléoptère dans la famille des Nitidulidae. Ce genre a une seule espèce, l'espèce type Oligamphotis irenaei.

Classification 
Le nom scientifique de ce genre a été valablement publié pour la première fois en 1937 par Nicolas Théobald . 
Le spécimen holotype R336 vient de la collection Mieg, collection conservée au Musée d'histoire naturelle de Bâle. Ce spécimen a été découvert dans les marnes en plaquettes du Sannoisien moyen  du gisement de Kleinkems (ou Kleinkembs) oligocène, dans le Bade-Wurtemberg, sur la rive droite du Rhin, en face de Kembs.

Description

Caractères 
Cet insecte, d'une longueur totale de , de teinte brune, a un corps aplati. La tête est enfoncée dans une encoche profonde du prothorax ; celui-ci est légèrement bombé dans sa partie médiane, aplati sur les bords. Les élytres couvrent tout l'abdomen et la ligne de suture visible le rangent dans la sous-famille des Nitidulinae.

Affinités
Le genre de l'insecte étudié est voisin du genre Amphotis par le prothorax à bords largement aplatis, mais en diffère par les carènes des élytres, qui ne sont pas lisses mais couvertes de pointes. Ce caractère le rapproche du genre Soronia, mais il en diffère car son corselet a une surface régulière et non bosselée. Soronia a aussi un corps moins aplati.

Nicolas Théobald propose donc un nouveau genre Oligamphotis et dénome cette espèce type: Oligamphotis irenaei Theobald, 1937

Biologie 
Nicolas Théobald suppose que, comme les Amphotis de nos régions, son Oligamphotis pourrait avoir vécu sous les écorces des vieux troncs et en symbiose avec des fourmis, nombreuses dans le gisement.

Bibliographie

Publication originale 
 .

Voir aussi 
 la famille Mieg
 le Musée d'histoire naturelle de Bâle
 le gisement de Kleinkembs en Pays de Bade

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Nitidulidae
Paléontologie en Allemagne
Animal de l'Oligocène
Genre de Coléoptères (nom scientifique)
Réserve naturelle nationale en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Taxon fossile décrit en 1937
Taxon fossile décrit par Nicolas Théobald